The War at Home bezeichnet

 eine von 2005 bis 2007 laufende US-amerikanische Fernsehserie, siehe Familienstreit de Luxe
 einen US-amerikanischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1979, siehe The War at Home (1979)
 einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1996, siehe The War at Home (1996)